Jean Ancot (1776-1848), Belgisch musicus
Jean Ancot (1799-1829), Belgisch musicus en zoon van bovenstaande